Wiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Centurio Wiebel (1616–1684), kursächsischer Maler
 Curt Wiebel (1895–1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Wiebel (* 1977), deutscher Volleyballprofi
 Joachim Wiebel (* April 1593 oder Januar 1594; † 1653), Jura-Professor in Tübingen und Advokat des Herzogtums Württemberg
 Johann Wilhelm von Wiebel (1767–1847) Leibarzt des Königs von Preußen

 Markus Wiebel (* 1942), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Martin Wiebel (Journalist) (1910–1999), deutscher Journalist
 Martin Wiebel (* 1943), deutscher Dramaturg, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Susanne Wiebel (* 1982), deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin siehe: Simone Dark